Filip Filipov – calciatore bulgaro
 Filip Filipov Fratev – astronomo bulgaro
 Griša Filipov – politico comunista bulgaro
 Jordan Filipov – calciatore bulgaro
 Stefan Filipov – ex cestista bulgaro
 Venelin Filipov – calciatore bulgaro